Понтийско-Каспийская степь (Причёрноморско-Каспийская степь) — огромная степь, простирающаяся от северного побережья Чёрного моря (в древности называемое Понт Аксинский (, «Негостеприимное море») на восток до Каспийского моря. Является частью большой Евразийской степи.

Понтийско-Каспийская степь имеет площадь 994 тыс. км² и простирается от восточной Румынии через южные Молдавию, Украину, Россию и северо-западный Казахстан до Урала, где переходит в Казахскую степь. Понтийско-Каспийская степь граничит на севере с Восточно-Европейской лесостепью — переходной зоной лугов и смешанных лесов. На юге Понтийско-Каспийская степь простирается до Чёрного моря, за исключением Крыма и Западного Кавказа, где субтропические леса определяют южный край степей.

Чёрное и Каспийские моря являются остатками Тургайского моря, бассейна Паратетиса, которое простиралось на юг и на восток от Урала, и охватывало большую часть сегодняшней Западно-Сибирской равнины в мезозое и кайнозое.

Доисторические культуры 
 Трипольская культура 5300—2600 до н. э.
 Среднестоговская культура 4500—3500 до н. э.
 Ямная культура 3500—2300 до н. э.
 Катакомбная культура 3000—2200 до н. э.
 Срубная культура 1600—1200 до н. э.
 Новочеркасская культура 900—650 до н. э.

Исторические государства и народы 
 Киммерийцы VIII—VII вв. до н. э.
 Скифы VIII—IV вв. до н. э.
 Сарматы V в. до н. э. — V в. н. э.
 Готы III—VI вв.
 Булгары III—VI вв.
 Гунны IV—VIII вв.
 Аланы V—XI вв.
 Авары VI—VIII вв.
 Тюркский каганат VI—VIII вв.
 Оногуры VIII в.
 Савиры VI—VIII вв.
 Хазары VI—XI вв.
 Печенеги VIII—XI вв.
 Кыпчаки и половцы XI—XIII вв.
 Золотая Орда XIII—XV вв.
 Ногайская орда, Астраханское ханство, Крымское ханство, ногайцы, казанские татары, кумыки и другие тюркские народы XV—XVIII вв.
 Российская империя XVIII—XX вв.
 Советский Союз XX в.

Примечания 

Степи
Степи России
География Молдавии
Степи Украины
Степи Казахстана
Экорегионы России
Природа Молдавии